Xadegan (Khuzestan), vila de l'Iran, abans Fallahiya i abans Dawrak
 Shadegan (Kohkiluye i Boyer Ahmad), vila de l'Iran